Административно-территориальные единицы левобережья Днестра () — понятие в административно-территориальном устройстве Молдавии, объединяющее населённые пункты левобережья Днестра, фактически находящиеся под контролем непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика.

Населённые пункты, расположенные в левобережье Днестра, но находящиеся под контролем Приднестровских властей, в это понятие не включаются, равно как и подконтрольные ПМР населённые пункты правобережья Днестра (Бендеры с пригородами и правобережная часть Слободзейского района) и часть Дубоссарского района ПМР (сёла Коржова, Роги, Афанасьевка, Васильевка, восточная часть села Дороцкая).

До 1999 года, по действовавшему «Закону об административно-территориальном устройстве», левобережная территория входила в состав Молдавии как пять районов (Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий и Слободзейский) и один муниципий (Тирасполь). В новой редакции закона, вступившего в действие с 1 января 1999 года, было введено понятие «административно-территориальные единицы левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены особые формы и условия автономии». В редакции закона от 27 декабря 2001 года это понятие было сохранено.

Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова» в состав административно-территориальных единиц левобережья Днестра, которым могут быть предоставлены особые формы и условия автономии, входят 147 населённых пунктов. В том числе: 1 муниципий, 9 городов, 2 населённых пункта, входящих в состав городов, 69 сёл и коммун, в состав которых входят 135 населённых пунктов.

Закон «Об основных положениях особого правового статуса населённых пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», принятый в 2005 году, предусматривает возможность создания автономного территориального образования с особым правовым статусом — Приднестровье — после выполнения условий, перечисленных в части (2) статьи 1 данного закона: демилитаризация, в частности вывод войск и вооружений Российской Федерации, и «формирование демократически избранной системы власти».

Муниципий 
 Тирасполь

Города и населённые пункты, входящие в их состав 
 Григориополь
 Красное
 Днестровск
 Дубоссары (Дубэсарь)
 Каменка
 Солнечное
 Красное
 Маяк
 Новотираспольский (Тирасполул Ноу)
 Рыбница
 Слободзея (Слобозия)

Коммуны и населённые пункты, входящие в их состав 
 Андреевка
 Андреевка
 Пыкалово (Пыкалова)
 Шмалена

 Бычок
 Бычок
 Нововладимировка

 Бутор
 Бутор
 Индия

 Катериновка
 Катериновка
 Садки

 Карманово (Карманова)
 Карманово (Карманова)
 Котовка
 Федосеевка
 Мочаровка

 Колбасна (Кобасна)
 Колбасна (Кобасна)
 Сухая Рыбница
 Колбасна (Кобасна), н.п.ж.-д.ст.

 Колосово (Колосова)
 Колосово (Колосова)
 Красная Бессарабия
 Победа

 Новокомиссаровка (Комисаровка Ноуэ)
 Новокомиссаровка (Комисаровка Ноуэ)
 Боска
 Новая Кошница (Кошница Ноуэ)
 Новая Погребя (Похребя Ноуэ)

 Красненькое
 Красненькое
 Дмитровка (Димитрова)
 Ивановка

 Красный Октябрь
 Красный Октябрь
 Александровка

 Красный Виноградарь
 Красный Виноградарь
 Афанасьевка
 Новая Александровка (Александровка Ноуэ)
 Калиновка
 Новая Лунга (Лунга Ноуэ)

 Кузьмин (Кузмин)
 Кузьмин (Кузмин)
 Войтовка

 Делакеу (Делакэу)
 Делакеу (Делакэу)
 Красная Горка

 Дойбаны-1 (Дойбань I)
 Дойбаны-1 (Дойбань I)
 Дойбаны-2 (Дойбань II)
 Койково (Койкова)

 Дубово (Дубэу)
 Дубово (Дубэу)
 Новый Гоян (Гоянул Ноу)

 Фрунзе (Фрунзэ)
 Фрунзе (Фрунзэ)
 Новая Андрияшевка (Андрияшевка Ноуэ)
 Старая Андрияшевка (Андрияшевка Веке)
 Новокотовск
 Приозёрное
 Уютное
 Новосавицкая, н.п.ж.-д.ст.

 Гоян
 Гояны (Гоян)
 Ягорлык

 Ержово (Хыржэу)
 Ержово (Хыржэу)
 Новая Михайловка (Михайловка Ноуэ)
 Сарацея (Сэрэцей)

 Гыртоп (Хыртоп)
 Гыртоп (Хыртоп)
 Бруслаки
 Мариян (Мариан)
 Мокряки

 Грушка (Хрушка)
 Грушка (Хрушка)
 Фрунзовка (Фрунзэука)

 Ленино (Ленин)
 Ленино (Ленин)
 Первомайск
 Победа
 Станиславка

 Малаешты (Мэлэешть)
 Малаешты (Мэлэешть)
 Черница

 Мокра
 Мокра
 Бессарабка (Басарабка)
 Шевченко
 Запорожец

 Выхватинцы (Офатинць)
 Выхватинцы (Офатинць)
 Новая Жизнь

 Подойма
 Подойма
 Подоймица

 Попенки (Попенку)
 Попенки (Попенку)
 Кирово
 Владимировка
 Зозуляны (Зэзулень)

 Рашково (Рашков)
 Рашково (Рашков)
 Янтарное

 Ротар (Ротарь)
 Ротар (Ротарь)
 Боданы (Бодень)
 Соколовка

 Советское
 Советское
 Васильевка

 Шипка
 Шипка
 Весёлое

 Тея (Тею)
 Тея (Тею)
 Токмазея (Токмаджиу)

 Ульма (Улму)
 Ульма (Улму)
 Малая Ульма (Улмул Мик)
 Лысая Гора

 Вадул-Туркулуй
 Вадул-Туркулуй
 Малый Молокиш (Молокишул Мик)

 Валя-Адынкэ
 Валя-Адынкэ
 Константиновка

 Воронково (Вэрэнкэу)
 Воронково (Вэрэнкэу)
 Буськи (Буски)
 Гершуновка

 Владимировка
 Владимировка
 Константиновка
 Никольское

Сёла 
 Белочи (Белочь)
 Ближний Хутор
 Броштяны (Броштень)
 Бутучаны (Бутучень, Ботушаны)
 Карагаш
 Чобручи (Чобурчиу)
 Коротное (Коротна)
 Красногорка
 Дзержинское
 Гидирим
 Гараба (Хараба)
 Гармацкое (Хармацка)
 Глиное (Хлиная), Григориополь
 Глиное (Хлиная), Слободзея
 Хрустовая (Христовая)
 Жура
 Лунга
 Михайловка
 Большой Молокиш (Молокишул Маре)
 Незавертайловка
 Окница
 Парканы (Паркань)
 Первомайск
 Плоть (Плопь)
 Севериновка
 Слобода-Рашково (Слобозия-Рашков)
 Спея
 Строенцы (Строешть)
 Суклея
 Ташлык
 Терновка (Тырнаука)
 Цыбулёвка (Цыбулеука)
 Виноградное

Примечания

Ссылки 

Административное деление Молдавии
Приднестровье